В США насчитывается 9 округов с названием Нокс  ():
 округ Нокс — штат Иллинойс
 округ Нокс — штат Индиана
 округ Нокс — штат Кентукки
 округ Нокс — штат Миссури
 округ Нокс — штат Мэн
 округ Нокс — штат Небраска
 округ Нокс — штат Огайо
 округ Нокс — штат Теннесси
 округ Нокс — штат Техас См. также 
 Нокс — другие значения